M-Reihe steht für:
 eine Reihe japanischer Kana-Silbenschriftzeichen, siehe Ableitungstafel der Kana-Zeichen #M-Reihe
 eine Lkw-Baureihe der Marke Iveco, siehe Iveco T-Reihe

Siehe auch:
 Baureihe M (Begriffsklärung)
 BMW M-Modell (Begriffsklärung)
 M-Klasse (Begriffsklärung)
 M-Serie (Begriffsklärung)
 M-Wagen (Begriffsklärung)